Le prénom finlandais de Tuomas est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Tuomas Grönman, joueur professionnel finlandais 
 Tuomas Holopainen, musicien finlandais 
 Tuomas Kantelinen, compositeur finlandais
 Tuomas Ketola, joueur de tennis finlandais
 Tuomas Peltonen, footballeur finlandais 
 Tuomas Sammelvuo, joueur finlandais de volley-ball 
 Tuomas Suominen, joueur professionnel de hockey sur glace finlandais
 Tuomas Tarkki, joueur professionnel de hockey sur glace finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom